Слама ( — солома) — чешская фамилия. Известные носители:
 Слама, Богдан (род. 1967) — чешский режиссёр, сценарист, актёр и педагог.
Слама, Карел (род. 1934) — чешский энтомолог, специалист по гормонам насекомым
 Слама, Франтишек (1923—2004) — чешский виолончелист.